Ganges ist

 ein Fluss in Indien und Bangladesch: Ganges
 am Ganges gelegene Hauptstadt des antiken indischen Königreichs Gangaridai
 in der Antike der größte Fluss in Taprobane, der heutige Mahaweli in Sri Lanka
 eine Gemeinde in Frankreich: Ganges (Hérault)
 eine Schweizer Band: Ganges (Band)
 der Hauptort von Saltspring Island in Kanada: Ganges (Saltspring Island)
 Diane de Joannis de Chateaublanc, verheiratete Marquise de Ganges (1635–1667)